Skohötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skohötjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Skohötjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn